

Cinéma 
 La Moisson, film soviétique de Vsevolod Poudovkine, sorti en 1952 ;
 La Moisson, film américain de Stephen Hopkins, sorti en 2007.

Peinture 
 La Moisson, tableau peint par Pieter Brueghel l'Ancien en 1565 ;
 La Moisson, tableau peint par Vincent van Gogh en 1888 ;
 La Moisson, tableau peint par la peintre russe Zinaïda Serebriakova en 1915.